Blauwe inkakolibrie
 Bronzen inkakolibrie
 Bruine inkakolibrie
 Bruinvleugelinkakolibrie
 Donkere inkakolibrie
 Gekraagde inkakolibrie
 Goudbuikinkakolibrie
 Regenbooginkakolibrie
 Violetkeelinkakolibrie
 Witstaartinkakolibrie